Anethum arvense puede referirse a la:
descrita por Bess. en 1804 es la  Ridolfia segetum descrita por Moris
descrita por Salisb. en 1796 es la Anethum graveolens de L.